Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Outaouais

Bouchette

Campbell's Bay

L'Isle-aux-Allumettes

Maniwaki

Pontiac

Saint-André-Avellin

Thurso

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Outaouais
Histoire de l'Outaouais
 Résultat